Assedio di Modena (218 a.C.) quando le popolazioni celtiche dei Boii si ribellarono dopo aver saputo dell'avanzata di Annibale in Gallia Transalpina;
Assedio di Modena (43 a.C.) durante la fase di conflitto civile successivo all'assassinio di Gaio Giulio Cesare. Il breve conflitto vide lo scontro tra Marco Antonio, che aveva assediato le truppe del cesaricida Decimo Giunio Bruto all'interno della città, e i repubblicani guidati dai consoli Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa, in alleanza con l'altra fazione cesariana guidata dal giovane Cesare Ottaviano, che erano avanzati nel febbraio 43 a.C. in aiuto degli assediati.
Assedio di Modena (1322) da parte di Rinaldo II d'Este, che venne sconfitto.